ZMT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Masset, Columbia Britannica (Canada)
 zmt – codice ISO 639-3 della lingua maringarr